Гошев

Топоним 
 Гошев — село в Овручском районе Житомирской области Украины
 Гошев — село в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины

Фамилия 
 Гошев, Евгений Николаевич (род. 1997) — российский футболист.
 Гошев, Петар (род. 1948) — македонский государственный деятель, председатель Национального банка Республики Македонии.

См. также 
 Гошева